Kraljevsko društvo (Royal Society), skraćeni naziv za Kraljevsko društvo za unaprjeđenje prirodnih znanosti (Royal Society of London for Improving Natural Knowledge), akademiju prirodnih znanosti Ujedinjenog Kraljevstva.

Kraljevsko društvo također može značiti (nepotpun popis):

 Kraljevsko geografsko društvo
 Kraljevsko kanadsko geografsko društvo
 Kraljevsko škotsko geografsko društvo
 Kraljevsko dansko geografsko društvo
 Kraljevsko nizozemsko društvo
 Kraljevsko belgijsko geografsko društvo